La Third Division 1974-1975 è stato il 48º campionato inglese di calcio di terza divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1975-1976.
      Retrocesso in Fourth Division 1975-1976.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1974-1975
 Second Division 1974-1975
 Fourth Division 1974-1975
 FA Cup 1974-1975
 Football League Cup 1974-1975
 Charity Shield 1975

Collegamenti esterni 

 
 
 

Calcio nel 1974
Calcio nel 1975
1974-1975